Список станцій Українських залізниць

Л